Die Saison 2016/17 der 3. Liga ist die 7. Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer. Am Ende der Saison sind die Tabellenersten der vier Staffeln Nord, Ost, West und Süd zum direkten Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga 2017/18 qualifiziert. Die drei Letztplatzierten jeder Staffel steigen in die Oberliga ab.

Statistiken 
Legende

(N) Aufsteiger der letzten Saison
(A) Absteiger der letzten Saison

Staffel Nord 

(*) Die Vereine wechselten vor der Saison aus der West- in die Nordstaffel

Staffel Ost 

(*) Die Vereine wechselten vor der Saison aus der Nord- in die Oststaffel

Staffel West

Staffel Süd 

Anders als in der ersten und zweiten Handball-Bundesliga wird in der 3. Handball-Liga bei Punktgleichheit zunächst der direkte Vergleich und erst danach die Tordifferenz herangezogen.

Siehe auch 
 3. Liga
 Handball-Bundesliga 2016/17
 2. Handball-Bundesliga 2016/17
 DHB-Pokal 2016/17

Weblinks 
 Tabelle auf sis-handball.de

Einzelnachweise 

Herren
Handballsaison 2016/17